Gaio Papirio Crasso – politico romano, tribuno consolare nel 384 a.C.
 Lucio Papirio Crasso – politico romano, console nel 436 a.C. e nel 430 a.C.
 Lucio Papirio Crasso – politico romano, console nel 336 a.C. e nel 330 a.C.
 Lucio Papirio Crasso – politico romano, tribuno consolare nel 368 a.C.
 Lucio Papirio Crasso – politico romano, tribuno consolare nel 382 a.C. e nel 376 a.C.
 Manio Papirio Crasso – politico romano, console romano nel 441 a.C.
 Marco Papirio Crasso – politico romano, dittatore nel 332 a.C.
 Spurio Papirio Crasso – politico e militare romano, tribuno consolare nel 382 a.C.